ESST peut signifier :
 encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob